Waldschutzstreifen bezeichnet:
 Windschutzstreifen um die Winderosion und Verdunstung einzuschränken
 der gesetzlich geregelte Regelabstand baulicher Vorhaben zu einem vorhandenen Wald, siehe Abstandsfläche